Ctiboř kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ctiboř (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Ctiboř (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar